Štefan je lahko:

 Štefan, priimek
 Štefan, osebno ime

 prostorninska mera, 1 štefan = 2 litra;
 steklenica za pijačo, predvsem vino

krajevno ime:
 Štefan pri Trebnjem - naselje pri Trebnjem

 Štefan na Zilji, nem. Sankt Stefan an der Gail, občina Štefan na Zilji

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška